Palmdale může být:

 Palmdale (Nový Jižní Wales)
 Palmdale (Kalifornie)
 Palmdale (Florida)
 Palmdale (Minnesota)
 Palmdale (Pensylvánie)